Río Colorado oder Colorado River ist der Name folgender Flüsse:

 Río Colorado, Fluss in Argentinien
 Río Colorado (Salar de Uyuni), Fluss, der in den Salar de Uyuni in Bolivien mündet
 Río Colorado (Río Ichilo), Fluss in Bolivien
 Río Colorado (Río Tambopata), Fluss in Bolivien
 Río Colorado (Río Aconcagua), Fluss in Chile
 Río Colorado (Río Lontué), Fluss in Chile
 Río Colorado (Río Maipo), Fluss in Chile
 Río Colorado (Río Maule), Fluss in Chile
 Río Colorado (Río Madre de Dios), Fluss in Peru
 Colorado River (spanisch Río Colorado), Fluss in den Vereinigten Staaten und Mexiko
 Colorado River (Golf von Mexiko), Fluss in Texas, Vereinigte Staaten

Río Colorado ist der Name folgender Orte:
 Río Colorado (Río Negro), Ort in Argentinien
 San Luis Río Colorado, Ort in Mexiko

Siehe auch:
 Colorado River Bridge